Příjmení Duval [dyval] nebo Duvall nosí více různých osobností:

 Daniel Duval (1944–2013) – francouzský režisér
 Eugène Emmanuel Amaury Duval, také Amaury Duval (1808–1885) – francouzský malíř
 François Duval (* 1980) – belgický automobilový závodník
 Henri Auguste Duval (1777–1814) – francouzský lékař a botanik
 Léon-Étienne Duval (1903–1996) – francouzský duchovní, kardinál a arcibiskup
 Robert Duvall (* 1931) – americký herec a režisér
 Robbert Duval (1639–1732) – nizozemský malíř 
 Victoria Duvalová (* 1995) – americká tenistka

Francouzská příjmení